Begović est un patronyme bosniaque composé de l'élément Beg, et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Beg »).

Il est porté notamment par :
 Asmir Begović (né en 1987), joueur de football bosnien ;
  (1960–2000), actrice croate ;
  (1876–1948), écrivain croate ;
 Senad Begović (né en 1969), joueur de basket-ball bosnien ;
  Vlajko Begović (1905–1989), partisan yougoslave / bosniaque.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque